La Passerelle est le titre de plusieurs œuvres :
 La Passerelle, moyen-métrage de Frank Reicher sorti en 1916 ;
 La Passerelle, film de Jean-Claude Sussfeld sorti en 1988 ;
 La Passerelle, court-métrage sorti en 2010 ;
 La Passerelle association à but non lucratif qui aide les personnes en transition professionnelle et sociale ;
 La Passerelle association de Saint-Brieuc gérant le théâtre et labellisée scène nationale.